L'expression Oscars du cinéma 1943 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1943 et honorait des films sortis en 1942.

Pour les films sortis en 1943 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1944.